Поликсо (Πολυξώ, Polyxo) може да се отнася за:

В гръцката митология:
 Поликсо, една нимфа от Хиадите
 Поликсо, съпруга на Никтей, майка на Антиопа
 Поликсо, съпруга на Тлеполем, обесва избягалата Елена на едно дърво
 Поликсо, дойка и приятелка на Хипсипила, нарежда доброто посрещане на аргонавтите на Лемнос
 Поликсо, дъщеря на бог Нил, съпруга на Данай, ражда 12 дъщери
 Поликсо, сестра на Мелеагър

Други:
 (308) Поликсо, астероид